Луиза има више значења:

 Округ Луиза (Вирџинија)
 Луиза (Вирџинија)
 Луиза (Кентаки)